Dit is een lijst van planetoïden in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de vroege planetoïden komt de volgorde overeen met die van ontdekking, voor de latere duurt het echter niet altijd even lang voordat ze "erkend" worden en een catalogusnummer toegekend wordt, zodat de ontdekkingsdata niet precies op volgorde liggen.

Naamgeving

Index lijsten van planetoïden

Zie ook 
 :Categorie:Planetoïde
Lijst van ongenummerde planetoïden

Literatuur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of minor planet names. Springer Verlag, Berlijn 2006, ISBN 3-540-36748-9

Externe links 
 Minor planet names
 Guide to Minor Body Astrometry
 Numbered Minor Planets

 
Planetoïden
planetoïde